Zafryki – grupa artystyczna, powstała w roku 1991, w skład której wchodzą Piotr Młodożeniec i Marek Sobczyk. Obaj artyści są absolwentami Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Grupa zajmuje się grafiką użytkową - projektowaniem plakatów, okładek, typografią, opracowaniem graficznym książek i czasopism. Zajmują się zarówno grafiką tradycyjną jak i komputerową.

Nazwa 
Jest odniesieniem do sztuki prymitywnej, zwłaszcza afrykańskiej. Jest również odwołaniem do potocznego zwrotu za friko.

Linki zewnętrzne 
 strona domowa grupy (pl)

Przypisy 

Brytyjscy ilustratorzy
Polscy graficy